Naomi Russell (actriu) (1983), actriu pornogràfica estatunidenca.
 Naomi Russell (gimnasta) (1990), gimnasta australiana.
 Naomi Russell (1977), nom de naixement de l'actriu anglesa Naomi Ryan.
 Naomi Russell, personatge de Lie to me interpretat per Tricia Helfer.